À l'Olympia ("all'Olympia" in lingua francese) può riferirsi a:

 À l'Olympia – album di Alan Stivell del 1972
 A l'Olympia – album di Manu Dibango del 1977
 À l'Olympia – album di Céline Dion del 1994
 À l'Olympia – album di Émilie Simon del 2007
 À l'Olympia – album dal vivo dei Trust del 2009